Beda kan syfta på:

 Beda (namn) – ett namn, i forntida England mansnamn, i dagens svenska kvinnonamn
 Beda venerabilis (död på 700-talet), en anglosaxisk munk
 M/S Beda – en färja
 Beda Osborn – en person i Göteborgshumorn
 Al-Bayda, Libyen – en stad i Libyen tidigare benämnd Beda Littoria